Lithophane pitzalisi är en fjärilsart som beskrevs av Hartig 1976. Lithophane pitzalisi ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
pitzalisi